Pierwszy rząd Rolandasa Paksasa – rząd litewski z 1999
 Drugi rząd Rolandasa Paksasa – rząd litewski z lat 2000-2001